Карабутов — русская фамилия.

Известные носители:
 Карабутов, Владимир Николаевич (род. 1967) — советский, а позже российский ватерполист, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Карабутов, Иван Анисимович (1840—?) — русский архитектор, гражданский инженер.